Mensträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mensträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 718557-169796), sjö i Norsjö kommun,  (6,19 km²)
Mensträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 722169-166757), sjö i Malå kommun och Norsjö kommun,  (8,9 km²)
Mensträsk, by i Norsjö kommun i Västerbottens län ligger vid denna sjö, 
Mensträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (9,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn